En Pologne, Jastków peut désigner :

dans la voïvodie de Lublin
 Jastków, une gmina rurale,
 Jastków, un village, chef-lieu de la gmina de même nom.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Jastków, un village.